Карл Кребс ():
 Кребс, Карл (1804—1880) — немецкий композитор, пасынок И. Б. Кребса.
 Кребс, Карл (1857—1937) — немецкий музыковед и музыкальный критик.
 Кребс, Карл Иммануэль (1889—1971) — датский гимнаст, призёр Олимпийских игр 1912 года.